Rajd Wielkiej Brytanii 2017 (73. Dayinsure Wales Rally GB 2017) – Rajd Wielkiej Brytanii rozgrywany w Wielkiej Brytanii w Walii od 27 do 29 października 2017 roku. Był dwunastą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2017. Rajd był rozgrywany na nawierzchni szutrowej. Jego bazą było miasto Deeside.

Rajd wygrał Brytyjczyk Elfyn Evans, dla którego był to pierwsze zwycięstwo w rundzie mistrzostw świata i to w domowym Wales Rally GB i zarazem pierwsze zwycięstwo brytyjskiego kierowcy w Wales Rally GB od 2000 roku, gdy najlepszy był Richard Burns. Drugi był Belgiem Thierry Neuvillem, trzecie miejsce zajął Francuz Sébastien Ogier, który tym samym wywalczył piąty tytuł mistrza świata z rzędu. Zespół M-Sportu wywalczy w tym rajdzie tytuł mistrza świata producentów, tytuł jest trzecim w historii. Wcześniej świętowali oni mistrzowskie korony wraz z Fordem w 2006 i 2007 roku.

Sébastien Ogier wygrywając podczas tego rajdu szósty odcinek specjalny wygrał zarazem swój pięćsetny odcinek w mistrzostwach świata.

Jedyny Polak startujący w tym rajdzie Łukasz Pieniążek, debiutując za kierownicą Skody Fabii R5, zajął dziewiąte miejsce w klasie WRC-2.

Lista startowa

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS21

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 12 rundach RMŚ 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za ostatni odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 5, drugie miejsce 4, trzecie 3 punkty, czwarte 2 i piąte 1 punkt.

Pierwsza dziesiątka

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC 2

WRC 3

Junior WRC

Przypisy 

2017
Wielka Brytania
2017 w Wielkiej Brytanii